Foment del Turisme de Mallorca, entitat per a la promoció del turisme a Mallorca
 Fes-ho tu mateix, pràctica de fabricació o reparació de coses per un mateix
 ftm també és l'abreviatura de la braça anglesa (fathom), unitat de longitud